Gerät steht für:
 Das Gerät, interne Bezeichnung für die von der  NS-Propaganda „V2“ genannte Rakete, siehe Aggregat 4
 Der Gerät, Maschine zum Abtrennen von Dönerfleisch
 Arbeitsgerät, ein Gerät, das zum Verrichten von Arbeiten eingesetzt wird
 Drehbohrgerät, ein Gerät im Spezialtiefbau, das vorwiegend für Erdbohrarbeiten eingesetzt wird, siehe Liste von Baumaschinen und Baugeräten#Bohr- und Schlitzwandgeräte 
 Elektrogerät, ein Gerät, das elektrische Energie zu seinem Betrieb verwendet, sie erzeugt oder misst
 Funkgerät, ein elektrisches Gerät, das mithilfe der Funktechnik der drahtlosen Kommunikation dient
 Haushaltsgerät, ein Gerät, das eine unterstützende Funktion in einem Haushalt übernimmt
 Peripheriegerät, englisch , eine Computer-Hardware-Komponente
 Sakrales Gerät, eine Zusammenstellung kunsthandwerklich angefertigter Gerätschaften, die bei der Liturgie eingesetzt werden
 Sportgerät, ein Gerät, das der Ausübung einer Sportart dient

Siehe auch:
 Maschine#Entwicklung der Definition in der Industrialisierung zur schwierigen Abgrenzung von Maschine, Apparat, Automat und Instrument
 Gerätetechnik, ingenieurwissenschaftliches Fachgebiet
 Maschine
 Apparat (Verfahrenstechnik)